Le Tournoi de France de rugby à sept 2000 (anglais : France rugby sevens 2000) est la  et dernière étape la saison 1999-2000 du IRB Sevens World Series. Elle se déroule les 27 et  au Stade Charléty à Paris, en France.
La victoire finale revient à l'équipe Nouvelle-Zélande, battant en finale l'équipe Afrique du Sud sur le score de 69 à 10.

Équipes participantes 
Seize équipes participent au tournoi :

Phase de poules

Poule A 

|}

Poule B 

|}

Poule C 

|}

Poule D 

|}

Phase finale 
Résultats de la phase finale

Tournois principaux

Cup

Bowl

Matchs de classement

Plate

Bilan 

 Statistiques sportives
 Meilleur marqueur du tournoi :
 Meilleur réalisateur du tournoi :

 Affluences

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 IRB Sevens World Series
 Tournoi de France de rugby à sept

Liens externes 

2000
Événement sportif à Paris
Rugby à sept en 2000
Sport en France en 2000
Sport en mai 2000